Eichert steht für:

 Eichert, Berg im Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen
 Eichert (Aue), Berg im Westerzgebirge, Sachsen
 Eichert, Insel im Rurstausee, Nordrhein-Westfalen; siehe Rurtalsperre

Eichert ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Eichert (* 1953), deutscher Politiker
 Curt Eichert-Wiersdorff (1887–1969), deutscher Unternehmer, Offizier und Ministerialbeamter
 Franz Xaver Eichert (1857–1926), böhmisch-österreichischer Journalist und Dichter
 Otto Eichert (1890–1951), deutscher Architekt